Tattersall se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Walter Medley Tattersall
 Ian Tattersall
 Olive S. Tattersall